Гор Мартирося́н:
 Мартиросян, Гор (род. 1991) — армянский футболист, защитник.
 Мартиросян, Гор (род. 1993) — армянский футболист, вратарь.